Robie ist der Familienname folgender Personen:

 Carl Robie (1945–2011), US-amerikanischer Schwimmer
 Frederick Robie (1822–1912), US-amerikanischer Politiker (Maine)
 Frederick Robie junior (1893–1964), US-amerikanischer Politiker (Maine)
 Reuben Robie (1799–1872), US-amerikanischer Politiker
 Simon Bradstreet Robie (1770–1858), kanadischer Politiker
 Wendy Robie (* 1953), US-amerikanische Schauspielerin

Robie als Teil von Firmierungen:
 Robie Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Siehe auch:
 Robi
 Robbi
 Robbie